Adaptieve radiatie (biologisch begrip)
 Straling (natuurkundig begrip)